El término Pribrezhni (, "litoral") puede referirse a:

Pribrezhni (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Pribrezhni (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pribrezhni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Pribrezhni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Pribrezhni (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Pribrezhni (Kazajistán), localidad de Kazajistán, en Rusia.